Wilmsdorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Wilmsdorf (Bannewitz), Ortsteil der Gemeinde Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wilmsdorf (Dassow), Ortsteil der Stadt Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Wilmsdorf (Ratekau), Ortsteil der Gemeinde Ratekau im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein

in Polen
 Wilmsdorf, Kreis Kreuzburg O.S., Schlesien, seit 1945: Dobiercice, Ortschaft im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole
 Wilmsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilamowo (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Wilmsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wielimowo, Ortschaft im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland
 Wilmsdorf, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, nach 1946: Pugatschjowo (Пугачёво), untergegangene Ortschaft Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Wilmsdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen, nach 1946: Ramenskoje (Раменское), untergegangene Ortschaft in Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
Siehe auch:
 Altwilmsdorf
 Klein Wilmsdorf
 Neuwilmsdorf
 Wilmersdorf
 Wilmsdorff
 Wilmstorf
 Wilnsdorf
 Wilsdorf